Cenk Tosun – calciatore tedesco naturalizzato turco
 Gülbin Tosun – conduttrice televisiva e giornalista turca
 Hamide Bıkçın Tosun – taekwondoka turca
 Murat Tosun – calciatore turco
 Zeki Tosun – ex cestista turco